Ein Syllabar ist
 eine Silbe als linguistische Einheit und stellt die Assoziation mit seiner visuellen Repräsentation dar,
 der geordnete Bestand an Syllabogrammen einer Silbenschrift, d. h. die Entsprechung eines Alphabetes.
So ist beispielsweise das japanische Schriftsystem eine Mischung aus Logographie (chinesische Kanji) und Silbensymbolen (Kana).
 eine Bezeichnung für Silbenschriften (kyprisches, akkadisches Syllabar)

Siehe auch

Silbenschrift